Freetz bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Lengenbostel im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen, siehe Freetz (Lengenbostel)
 einen Ortsteil der Stadt Putbus im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Freetz (Putbus)
 mit deutschem Namen den Ort Wrześnica (Sławno) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (ehemals Freetz, Kreis Schlawe/Pommern)
 eine alternative Firmware für die FRITZ!Box genannten Internet-Router der Firma AVM